Roberto Sosa puede referirse a:

 Roberto Sosa (1930-), poeta hondureño;
 Roberto Sosa, (1969-), periodista paraguayo; 
 Roberto Sosa (1970-), actor mexicano; o
 Roberto C. Sosa (1975-), futbolista argentino.